

Geografia 
 La Gloria – comune della Colombia nel Dipartimento di Cesar
 La Gloria – comune di Panama nel Distretto di Changuinola (Provincia di Bocas del Toro)

Letteratura 
 La gloria – romanzo di Giuseppe Berto

Musica 
 La Gloria – etichetta discografica italiana

Pittura 
 La Gloria – dipinto di Achille Funi
 La Gloria – dipinto di Tiziano Vecellio

Teatro 
 La gloria – tragedia di Gabriele D'Annunzio